«Anse aux Pins» puede referirse a:
 Anse aux Pins, distrito administrativo de la isla de Mahé (Seychelles).
 Anse aux Pins, 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Plaisance-du-Sud.